ASUS Eee Box — настольный PC-совместимый персональный компьютер класса неттоп («всё-в-одном») компании ASUSTeK Computer, выступает в качестве настольного варианта субноутбука ASUS Eee PC и в качестве альтернативы ASUS Eee Top.

Устройство доступно на рынках Северной Америки, Австралии и Новой Зеландии.

Модели

Ссылки 
 Сайт продукта
  — сообщество по Eee Box русскоязычного сектора Живого журнала

Ноутбуки
Продукция Asus